Die Abkürzung LRP steht für:
 Landesbank Rheinland-Pfalz
 Lateralized readiness potential (deutsch: lateralisiertes Bereitschaftspotential / EEG-Untersuchungsparadigma)
 Libanesische Erneuerungspartei
 Liberale Reichspartei (Kaiserreich)
 Lietuvos regionų partija
 Low Density Lipoprotein Receptor-related Protein 1 (ein zelluläres Rezeptormolekül, mittlerweile genauer: LRP1)
 Luftreinhalteplan 

LRP